Bic eller BIC kan syfta på:

 BIC-kod – en ISO-standard för identifiering av bankkontor, se ISO 9362
 Bic – en tillverkare av bland annat kulspetspennor